Burlington může znamenat:

Místa

Anglie 
 Bridlington v oblasti Yorkshire, v minulosti známý jako Burlington

Kanada 
 Burlington (Newfoundland a Labrador)
 Burlington (Nova Scotia)
 Burlington (Ontario)
 Burlington (Ostrov Prince Edwarda)

Spojené státy americké 
 Burlington (Colorado)
 Burlington (Connecticut)
 Burlington (Illinois)
 Burlington (Indiana)
 Burlington (Iowa)
 Burlington (Kalifornie)
 Burlington (Kansas)
 Burlington (Kentucky)
 Burlington (Maine)
 Burlington (Massachusetts)
 Burlington (Michigan
 Burlington (New Jersey)
 Burlington (New York)
 Burlington (Severní Karolína)
 Burlington (Severní Dakota)
 New Burlington (Ohio) v okresu Clinton
 Bristol (Ohio) v okresu Perry, také známý jako Burlington
 Burlingham (Ohio) v okresu Meigs, také známý jako Burlington
 Florence (Ohio) v okresu Belmont, také známý jako Burlington
 Homer (Ohio) v okresu Licking, také známý jako Burlington
 Marseilles (Ohio) v okresu Wyandot, také známý jako Burlington
 Burlington (Oklahoma)
 Burlington (Pensylvánie)
 Burlington (Texas)
 Burlington (Vermont)
 Burlington (Washington)
 Burlington (Západní Virginie)
 Burlington (Wisconsin)
 Burlington (Wyoming)

Obchod 
 Burlington Coat Factory, americká firma provozující síť obchodních domů
 Burlington Resources, americká společnost zaměřená na těžbu ropy a plynu

Literatura 
 The Burlington Free Press, deník vycházející ve vermontském městě Burlington
 Burlington Post, místní noviny v Burlingtonu v Kanadě
 The Burlington Magazine, měsíčník

Externí odkazy

Lodě 
 HMS Burlington, název dvou lodí britského královského námořnictva

Jiné 
 The Burlington, věž v městě Dubai ve Spojených arabských emirátech